La ferrovia Portomaggiore-Bando era una linea commerciale a scartamento ridotto. Serviva per il trasporto dei prodotti agricoli (prevalentemente barbabietole da zucchero) dalle campagne del portuense fino al capoluogo dove si immettevano nella linea Ferrara-Rimini e venivano trasportate fino al polo industriale di Pontelagoscuro.

Storia 

Costruita in un'epoca dove era scarsa la motorizzazione e dove le caratteristiche del terreno (Prevalentemente umido e torboso) non consentivano il passaggio dei carri trainati da buoi o cavalli. La ferrovia rimase operativa fino ai primi anni della guerra quando i tedeschi la smantellarono per ricavarne il ferro per costruire materiale bellico e per prelevarne la ghiaia per costruire una strada diretta tra Portoverrara e Maiero, entrambe località sulla linea gotica. Rimane ancora nei più anziani del paese il simpatico soprannome dato alla piccola locomotiva: La Beta. La ferrovia era aperta solo nel mese estivo e poteva usarla chiunque. Nel mese invernale la locomotiva restava nel deposito di Corte Braglia insieme ai vagoni merci.

Percorso

Materiale rotabile 

 Locomotiva Gruppo 215
 Carro ferroviario merci

Portomaggiore-Bando